Contamine steht für: 
 Contamine-Sarzin, Gemeinde im Département Haute-Savoie in Frankreich
 Contamine-sur-Arve, Gemeinde im Département Haute-Savoie in Frankreich
 Contamine, Ortschaft in der Gemeinde Chanay im Département Ain in Frankreich
 Contamine, Ortschaft in der Gemeinde Vaulx im Département Haute-Savoie in Frankreich

Contamine ist der Familienname folgender Personen:
 Mathis Contamine (* 2001), französischer Skispringer
 Philippe Contamine (1932–2022), französischer Mittelalterhistoriker

Siehe auch:
 Les Contamines-Montjoie
 Condamine